Bellerophon
 ist ein Held in der griechischen Mythologie, siehe Bellerophon

Nach dem Helden Bellerophon sind benannt:
 Bellerophon (Gattung), eine fossile Schneckengattung
 (1808) Bellerophon, ein Asteroid
 der Planet 51 Pegasi b im Sternbild Pegasus (vorerst noch inoffizieller Name)
 HMS Bellerophon, mehrere Schiffe der Royal Navy
 Bellerophon-Klasse (1907), eine Klasse von Linienschiffen der Royal Navy
 Bellerophon (Lokomotive), eine 1874 bei Haydock Foundry (Lancashire, Großbritannien) gebaute Dampflokomotive, die gelegentlich heute noch im Museumsbetrieb läuft
 Bellérophon (Oper), Oper von Jean-Baptiste Lully (1679)
 Il Bellerofonte, Oper von Josef Mysliveček (1767)